The Walking Dead (‘el muerto andante’ o ‘los muertos andantes’ en idioma inglés) puede referirse a:

 Los muertos andan o The Walking Dead, película de 1936 dirigida por Michael Curtiz y protagonizada por Boris Karloff; 
 el EP The Walking Dead de la banda estadounidense de doom metal Saint Vitus;
 la serie estadounidense de historietas The Walking Dead (historieta), publicada entre 2003 y 2019;
 la serie de televisión The Walking Dead (serie de televisión), basada en las historietas arriba mencionadas;
 el videojuego The Walking Dead (videojuego), inspirado en las historietas antes mencionadas;
 la franquicia The Walking Dead (franquicia), referente al mundo apocalíptico que abarca las historietas, la serie de televisión y el videojuego mencionados, además de otros productos.

The Walking Dead